Craving steht für:

 Substanzverlangen
 Craving (Band), eine Oldenburger Metal-Band